Steinheil se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Adolph Steinheil
 Edouard Steinheil